П-46М — серия панельных жилых домов, созданная на базе серии П-46. Строительство домов данной серии началось в 1994 году и продолжается по настоящее время.

Описание 
Серия П-46М — это дома из прямых (торцевые и рядные) и угловых секций, с балконами/лоджиями. Дома данной серии возводятся как многоэтажные, так и малоэтажные. Планировка серии П-46М применяется в панельных домах с различным количеством этажей. Квартиры имеют от 1 до 4 комнат, при том с планировкой и площадью в 2 вариантах.

Инженерные коммуникации располагаются в чердачных и подвальных помещениях.

В начале и середине 2000-х годов в Митино и в Южном Бутово также были построены дома для очередников модифицированной версии П-46ММ с 6 малогабаритными квартирами на этаже.

Дома типовой серии П-46М, созданной на базе типовой серии П-46 (строилась с 1975 г. по 1997 г.), по сравнению с ней обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, грузопассажирским лифтом. Также в базовой модификации не было 4-комнатных квартир, а 3-комнатные располагались только в поворотных (угловых) секциях (подъездах).
Из достоинств — раздвижные стеклопакеты, радиаторы калориферного типа с терморегулятором.

Основные характеристики

Площади квартир

Строительные конструкции

Фотоматериалы

Литература

Ссылки

Фотогалереи и базы данных
 

Типовые серии жилых домов